L’Épine (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 L’Épine (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 L’Épine (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże